Hermann Vogel kan syfta på bland andra:

* Hermann Carl Vogel (1841–1907), tysk astrofysiker
 Hermann Wilhelm Vogel (1834–1898), tysk fotokemist